Фрэнк Мейсон:
 Мейсон, Фрэнк (род. 1994) — американский баскетболист.
 Мейсон, Фрэнк (1926—2012) — сент-винсентский крикетист.
 Мейсон, Фрэнк (1862—1940) — американский адвокат и футбольный тренер.
 Мейсон, Фрэнк (1875—1965) — английский художник-маринист.
 Мейсон, Фрэнк (1921—2009) — американский художник и учитель.
 Мейсон, Фрэнк (1931—2008) — псевдоним американского писателя-фантаста Альгиса Будриса.